По́ланьи, По́лани ():
 Полани, Джон Чарлз (род. 1929) — канадский химик, сын Майкла Полани.
 Полани, Майкл (1891—1976) — английский физик, химик и философ венгерского происхождения.
 Поланьи, Карл (1886—1964) — американский экономист венгерского происхождения.